Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Poleszczuk – rosyjski kosmonauta
 Aleksandr Poleszczuk – radziecki pisarz rosyjski
 Romuald Poleszczuk – polski dyplomata
 Waldemar Poleszczuk – polski siatkarz, działacz sportowy